Demons and Wizards — музичний альбом гурту Uriah Heep, виданий в 1972 році.

Список композицій 
 «The Wizard» — 2:59
 «Traveller in Time» — 3:25
 «Easy Livin'» — 2:37
 «Poet's Justice» — 4:15
 «Circle of Hands» — 6:25
 «Rainbow Demon» — 4:25
 «All My Life» — 2:44
 «Paradise» — 5:11
 «The Spell» — 7:21

Позиції в чартах

Примітки 

Альбоми Uriah Heep
Альбоми прогресивного року
Англомовні музичні альбоми